Benxi Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiaoshi (häradshuvudort), Liaoning, 
 Benxi Manzu Zizhixian, härad, Liaoning, 

Robotskapade Kinaförgreningar